Ла́йка может означать:

 Лайки — группа пород собак.
 Лайка — собака-космонавт, первое живое существо на орбите Земли.
 Лайка — сорт кожи.
 Лаика — стиль народной греческой музыки.
 Laika — британская музыкальная группа.
 «Лайка» — семейство советских снегоходов, выпускавшихся в 1970—1980-е годы на хабаровском заводе «Промсвязь», снегоходы предназначались преимущественно для нужд Министерства связи СССР (см. изображение).
 Laika Entertainment — американская анимационная студия, специализирующаяся на кукольной мультипликации.